Biomphalaria es un género de caracoles de la familia Planorbidae. Tiene importancia médica porque las especies de este género pueden ser huéspedes intermediarias (vectores) de Schistosoma mansoni, el parásito causante de la esquistosomiasis.

Entre los principales huéspedes naturales de Schistosoma mansoni están: B. tenagophila, B. glabrata y B. straminea.

Especies
Biomphalaria alexandrina Ehrenberg, 1831
Biomphalaria amazonica Paraense, 1966
Biomphalaria andecola d'Orbigny, 1835
Biomphalaria angulosa Mandahl-Barth, 1957
Biomphalaria barthi Brown, 1973
Biomphalaria camerunensis C.R. Boettger, 1941
Biomphalaria canonicus Cousin, 1887
Biomphalaria choanomphala Martens, 1879
Biomphalaria glabrata Say, 1818
Biomphalaria havanensis Pfeiffer, 1839
Biomphalaria intermedia Paraense & Deslandes, 1962
Biomphalaria kuhniana Clessin, 1883
Biomphalaria montana d'Orbigny, 1835
Biomphalaria obstructa Morelet, 1849
Biomphalaria occidentalis Paraense, 1981
Biomphalaria oligoza Paraense, 1974
Biomphalaria orbignyi Paraense, 1975
Biomphalaria peregrina d'Orbigny, 1835
Biomphalaria pfeifferi Mandahl-Barth, 1957
Biomphalaria rhodesiensis Krauss, 1848
Biomphalaria salinarum Morelet, 1868
Biomphalaria schrammi Crosse, 1864
Biomphalaria smithi Preston, 1910
Biomphalaria stanleyi Smith, 1888
Biomphalaria straminea Dunker, 1848
Biomphalaria subprona Martens, 1899
Biomphalaria sudanica Martens, 1870
Biomphalaria tchadiensis Germain, 1904
Biomphalaria tenagophila d'Orbigny, 1835

Taxonomía 
Los géneros Taphius de Adams y Adams,Tropicorbis de Brown & Pilsbry, Platylaphius de Pilsbry y Australorbis de  Pilsbry, se encontraban entre los de dudosa posición sistemática hasta que en 1958 los estudios anatómicos de Paraense demostraron que no había diferencias genéricas entre ellos y que pertenecían a una misma entidad. Aunque el nombre más antiguo era Taphius, el Comité Internacional de Nomenclatura Zoológica impuso en 1965 el nombre único Biomphalaria.

Filogenia 
Este cladograma muestra la filogenia del género Biomphalaria:

El estudio genético ha permitido establecer que un antepasado de Biomphalaria glabrata colonizó África hace unos 3 millones de años y de él descienden todas las especies africanas.

Referencias

Notas

Otras fuentes
 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 2007. Vigilância e controle de moluscos de importância epidemiológica : diretrizes técnicas : Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose (PCE). Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. 2. ed. Brasília : Editora do Ministério da Saúde. 178 pp. ISBN 978-85-334-1438-9. (en portugués)
 Preston H.B. 1910. "Additions to the non-marine molluscan fauna of British and German East Africa and Lake Albert Edward"; Annals and Magazine of Natural History (8) 6 (35): 526-536. (en inglés)

Enlaces externos